Чемпионат Эстонии по футболу 1960 года — 16-й чемпионат Эстонской ССР по футболу, в котором участвовало 10 команд. Чемпионом в шестой раз стал СКФ (Таллин).

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1960
Футбол в СССР в 1960 году
1960-е годы в Эстонии